Bradenham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bradenham, Buckinghamshire, ort i England, 
 Bradenham, Norfolk, ort i England,